Union du centre démocratique (Argentine)
 Union du centre démocratique (Espagne)